Милка Газикаловић (Зајечар, 19. фебруар 1940 — Београд, 5. децембар 2012) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1957. || Бела марамица Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1962. || Др || /
|-
| 1968. || Максим нашег доба ТВ серија || /
|-
| 1968. || Силе ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1976. || Последње наздравље ТВ филм || Алексина снаја
|-
| 1976. || Кухиња ТВ филм || Конобарица
|-
| 1977. || Више од игре ТВ серија || Проститутка
|-
| 1978. || Повратак отписаних ТВ серија || Маријина сестра
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Приповедања Радоја Домановића ТВ серија || Конобарица
|-
| 1980. || Врућ ветар ТВ серија || Драгица, сервирка
|-
| 1982. || Мој тата на одређено време || /
|-
| 1985. || Погрешно Кратки филм || /
|-
| 1987. || Бољи живот ТВ серија || /
|-
| 1987. || Бољи живот: Новогодишњи специјал ТВ филм || Службеница
|-
| 1989. || Бољи живот || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Бољи живот 2 ТВ серија || Магдалена Никифоровиц
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1940.
Умрли 2012.
Српске глумице
Југословенски глумци
Зајечарци